Walk of Fame puede referirse a:

 Hollywood Walk of Fame, Paseo de la fama de Hollywood.
 Walk of Fame, película de 2017 dirigida por Jesse Thomas y protagonizada por Scott Eastwood.